No Boys Allowed — второй студийный альбом американской певицы Кери Хилсон, выпущенный 17 декабря 2010 года.

Список композиций

Deluxe edition 

 (*) — сопродюсер

Чарты

Недельные чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы Кери Хилсон
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Stargate